John Crozier ist der Name folgender Personen:

* John Baptist Crozier (1853–1920), irischer Geistlicher, Erzbischof von Armagh 
 John Beattie Crozier (1849–1921), britischer Philosoph 
 John Hervey Crozier (1812–1889), US-amerikanischer Politiker